

Personnalités 

  (1963-1998), poète écossais ;
 Brian Barden (né en 1981), joueur américain de baseball ;
  (né en 1936), mathématicien britannique ;
 Jessica Barden (née en 1992), actrice britannique ;
 Leonard Barden, joueur d'échecs et journaliste anglais.